La Canyada (Alt Vinalopó) o la Canyada de Biar, municipi de l'Alt Vinalopó 
 La Canyada (Paterna), nucli de població del municipi de Paterna, a l'Horta Oest 
 La Canyada de l'Alenya, nucli de població del municipi de Favanella, al Carxe 
 La Canyada de Beric, municipi del Baix Aragó, tradicionalment considerat del Matarranya 
 La Canyada del Fenollar, nucli de població del municipi d'Agost (Alacantí) 
 La Canyada del Trigo, nucli de població del municipi de Jumella, al Carxe